Dennis Prager – conduttore radiofonico, opinionista e scrittore statunitense
 Josef Prager – calciatore austriaco
 Roy Präger – ex calciatore tedesco
 Stephan Prager – paroliere e librettista tedesco
 Thomas Prager – calciatore austriaco